Die Abkürzung FGK steht für:
 Fachverband Gebäude-Klima
 Faller-Gallager-Knuth, die Entwickler des FGK-Algorithmus, ein Datenkomprimierungverfahren vom Typ dynamischer Huffmannbaum, siehe  Shannon-Fano-Kodierung
 Fertigungsgemeinkosten, ein Teil der Herstellkosten
 Fluggastkontrolle, die Sicherheitskontrolle der Flugreisenden an Flughäfen

FGK